La treizième armée est une unité de l'armée impériale russe créée en  et engagée sur le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Engagée contre les armées impériales austro-hongroise et allemande pendant la Grande Retraite de l'été 1915 en Pologne russe, elle subit de lourdes pertes lors de la bataille du Boug et doit être dissoute le . Dans son existence, elle n'a qu'un seul général : .

Son état-major est transféré à la .

Composition 
  corps caucasien (Samad bey Mehmandarov)
  corps ()
  corps caucasien
  corps (()
  corps ()
  corps de cavalerie (J. F. von Gillenschmidt)

Sources et bibliographie 
  dans sa version du .

Notes et références 

Armée impériale russe
Unité militaire russe de la Première Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1915
Unité ou formation militaire dissoute en 1915